Badiu: cobert o pati d'una casa rural.
 Fossa nasal: forat del nas.